Konsolidering kan avse:
 Konsolidering (ekonomi) – en term inom koncernredovisning som innebär att finansiella rapporter från ett moderbolag och (minst) ett dotterbolag eller intressebolag sammanfogas
 Konsolidering (geologi) – en geologisk term inom jordmekanik som syftar på volymminskning av jord
 Konsolidering (psykologi) – inom inlärningspsykologin, händelser som ökar sannolikheten för upprepning av ett visst beteende
 Konsolidering (minne) – processer i hjärnan som gör att information överförs från korttidsminnet till långtidsminnet
 Överkonsolidering – en jord som tidigare har varit utsatt för en högre belastning än den nu rådande
 Konsolideringsgrad – inom finansväsendet ett mått på värdet av ett bolags samlade tillgångar i förhållande till bolagets samtliga åtaganden

Se även 
 Förstärkning